Tadeusz Walkowski (1891-1944), polski malarz
 Tadeusz Walkowski (1898-1983), polski oficer